Kovács Béla
 Kovács Béla (1852–?) királyi járásbíró
 Kovács Béla (1858–1882) újságíró
 Kovács Béla (1862–1949) tanár
 Kovács Béla (1886–1950) költő
 Kovács Béla (1908–1959) kisgazdapárti politikus, miniszter
 Kovács Béla (1910–1980) kommunista politikus, hadbíró, miniszter
 Kovács Béla (1914–2007) levéltáros, országgyűlési képviselő
 Kovács Béla (1918–2004) agrármérnök, mezőgazdasági szakíró
 Kovács Béla (1920–1999) román válogatott magyar labdarúgó
 Kovács Béla (1927) televíziós szerkesztő
 Kovács Béla (1937–2021) Kossuth-díjas klarinétművész
 Kovács Béla (1946–2006) vegyészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök
 Kovács Béla (1949) matematikus
 Kovács Béla (1950–2011) labdarúgó (Vasas Izzó, Volán, SZEOL AK)
 Kovács Béla (1952) válogatott labdarúgó
 Kovács Béla (1960) politikus, a Jobbik Európai Parlamenti képviselője
 Kovács Béla (1969) labdarúgó (Siófok)
 Kovács Béla (1977) válogatott labdarúgó
 Kovács Béla munkatárs, SZOT-díjas
 Kovács Béla színművész
Kováts Béla
 Kováts Béla (1953) színművész
hasonló nevű személyek
 Kovács Béla Kolos (1917–2021) Apáczai Csere János-díjas (2017) francia–latin–magyar szakos középiskolai tanár
 Turi-Kovács Béla (1935) politikus, miniszter

Jegyzetek